Инди-хоум (Indi Home, 樂悠居) — 56-этажный гонконгский небоскрёб, расположенный в округе Чхюньвань. Построен в 2006 году в стиле модернизма. Имеет 960 квартир, паркинг, торговую зону (Indihome Shopping Arcade), сад, детскую игровую площадку, теннисный корт, бассейн и спортивно-развлекательную зону. Девелопером небоскрёба Инди-хоум является компания Chinese Estates.

Примечания

Ссылки 

Небоскрёбы Гонконга
Небоскрёбы высотой от 200 до 249 метров
Небоскрёбы, построенные в 2006 году